Golub ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Golub, auch Avraham Tory (1909–2001), jüdischer Rechtsanwalt aus Kaunas, Verfasser einer bedeutenden Chronik des Ghettos von Kaunas
 Gene H. Golub (1932–2007), US-amerikanischer Mathematiker
 Ivan Golub (1930–2018), kroatischer Theologe
 Jeff Golub (1955–2015), US-amerikanischer Gitarrist
 Leon Golub (1922–2004), US-amerikanischer Maler und Grafiker des Amerikanischen Realismus

Golub bezeichnet außerdem:
 Golub-Dobrzyń, eine Stadt in Zentralpolen am Fluss Drwęca
 Golub (Luftschiff), ein russisches Luftschiff vor dem Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 Gollub